Соревнования по пляжному волейболу среди мужчин на летних Олимпийских играх 2004 года прошли с 14 по 25 августа в олимпийском комплексе «Фалиро» с участием 48 спортсменов из 17 стран.

Призёры

Соревнование

Групповой этап

Группа А 

 1-й тур. 15 августа
 16.30. Холдрен / Метцгер — Шахт / Слэк — 2:1 (22:24, 24:22, 15:13).
 23.00. Рикардо / Эмануэл — Маасейде / Хоррем — 2:1 (21:15, 19:21, 15:10).
 2-й тур. 17 августа
 20.00. Холдрен / Метцгер — Маасейде / Хоррем — 1:2 (21:14, 15:21, 14:16).
 22.00. Рикардо / Эмануэл — Шахт / Слэк — 2:0 (21:17, 21:17).
 3-й тур. 19 августа
 9.00. Шахт / Слэк — Маасейде / Хоррем — 2:0 (21:18, 21:17).
 20.00. Рикардо / Эмануэл — Холдрен / Метцгер — 2:0 (21:17, 21:10).

Группа В 

 1-й тур. 15 августа
 10.00. К. Дикманн / Шойерпфлюг — Альварес / Россел — 2:1 (21:19, 19:21, 15:10).
 14.31. Бенжамин / Марсио Араужу — Кане / Хамель — 2:0 (21:13, 21:14).
 2-й тур. 17 августа
 11.05. К. Дикманн / Шойерпфлюг — Кане / Хамель — 1:2 (21:17, 18:21, 10:15).
 14.30. Бенжамин / Марсио Араужу — Альварес / Россел — 2:0 (23:21, 22:20).
 3-й тур. 19 августа
 16.30. Альварес / Россел — Кане / Хамель — 2:0 (21:18, 21:19).
 22.00. Бенжамин / Марсио Араужу — К. Дикманн / Шойерпфлюг — 0:2 (20:22, 17:21).

Группа С 

 1-й тур. 15 августа
 9.00. М. Ласига / П. Ласига — Новотны / Гартмайер — 2:0 (21:14, 21:14).
 12.00. Бергер / Гош — Босма / Эррера — 0:2 (14:21, 13:21).
 2-й тур. 17 августа
 9.00. М. Ласига / П. Ласига — Босма / Эррера — 1:2 (19:21, 21:17, 9:15).
 15.39. Бергер / Гош — Новотны / Гартмайер — 2:0 (21:17, 21:17).
 3-й тур. 19 августа
 10.00. Босма / Эррера — Новотны / Гартмайер — 2:1 (21:16, 19:21, 15:11).
 14.30. М. Ласига / П. Ласига — Бергер / Гош — 2:0 (21:17, 21:19).

Группа D 

 1-й тур. 14 августа
 9.00. Кьемперуд / Хойдален — Берг / Даль — 0:2 (13:21, 18:21).
 11.00. М. Дикманн / Рекерманн — Эрнандес / Папалео — 2:0 (21:14, 21:13).
 2-й тур. 16 августа
 10.11. Кьемперуд / Хойдален — Эрнандес / Папалео — 2:1 (18:21, 21:19, 15:10).
 20.00. М. Дикманн / Рекерманн — Берг / Даль — 2:0 (21:16, 21:15).
 3-й тур. 18 августа
 16.45. Берг / Даль — Эрнандес / Папалео — 2:1 (19:21, 21:16, 18:16).
 18.07. М. Дикманн / Рекерманн — Кьемперуд / Хойдален — 1:2 (24:22, 24:26, 13:15).

Группа Е 

 1-й тур. 14 августа
 15.30. Хойшер / Кобел — Чайлд / Хиз — 2:0 (28:26, 21:18).
 23.00. Блантон / Нигард — Проссер / Уильямс — 0:2 (16:21, 14:21).
 2-й тур. 16 августа
 9.00. Хойшер / Кобел — Проссер / Уильямс — 2:1 (16:21, 22:20, 15:9).
 16.30. Блантон / Нигард — Чайлд / Хиз — 0:2 (16:21, 10:21).
 3-й тур. 18 августа
 12.00. Хойшер / Кобел — Блантон / Нигард — 2:1 (21:16, 13:21, 15:13).
 14.30. Проссер / Уильямс — Чайлд / Хиз — 2:1 (21:13, 15:21, 15:12).

Группа F 

 1-й тур. 14 августа
 17.36. Барасетти / Конде — Майя / Бренья — 2:1 (13:21, 21:16, 15:5).
 21.00. Михалопулос / Белигратис — Рорих / Покок — 1:2 (16:21, 26:24, 10:15).
 2-й тур. 16 августа
 14.30. Барасетти / Конде — Рорих / Покок — 2:0 (21:13, 21:15).
 21.00. Михалопулос / Белигратис — Майя / Бренья — 0:2 (14:21, 19:21).
 3-й тур. 18 августа
 11.04. Майя / Бренья — Рорих / Покок — 0:2 (20:22, 20:22).
 21.00. Михалопулос / Белигратис — Барасетти / Конде — -:+ (отказ).

Плей-офф

1/8 финала 

 20 августа
 14.30. Босма / Эррера — Берг / Даль — 2:0 (21:16, 21:17).
 17.30. Холдрен / Метцгер — М. Дикманн / Рекерманн — 2:1 (21:16, 19:21, 15:13).
 20.00. Майя / Бренья — Хойшер / Кобел — 0:2 (18:21, 19:21).
 23.00. Рикардо / Эмануэл — Кьемперуд / Хойдален — 2:1 (21:15, 19:21, 15:6).
 21 августа
 14.30. Шахт / Слэк — К. Дикманн / Шойерпфлюг — 0:2 (19:21, 12:21).
 15.30. Бенжамин / Марсио Араужу — М. Ласига / П. Ласига — 1:2 (19:21, 21:19, 12:15).
 16.51. Рорих / Рокок — Проссер / Уильямс — 0:2 (14:21, 10:21).
 21.00. Барасетти / Конде — Чайлд / Хиз — 0:2 (17:21, 17:21).

1/4 финала 
 22 августа
 14.30. Хойшер / Кобел — Холдрен / Метцгер — 2:0 (21:16, 21:19).
 16.44. Проссер / Уильямс — К. Дикманн / Шойерпфлюг — 2:1 (16:21, 21:19, 15:10).
 21.00. Рикардо / Эмануэл — М. Ласига / П. Ласига — 2:0 (21:13, 21:16).
 23.00. Босма / Эррера — Чайлд / Хиз — 2:1 (22:24, 21:19, 18:16).

1/2 финала 
 23 августа
 21.00. Босма / Эррера — Проссер / Уильямс — 2:0 (21:18, 21:18).
 22.00. Рикардо / Эмануэл — Хойшер / Кобел — 2:1 (21:14, 19:21, 15:12).

Финал за «бронзу» 
 25 августа
 19.30. Хойшер / Кобел — Проссер / Уильямс — 2:1 (19:21, 21:17, 15:13).

Финал за «золото» 
 25 августа
 21.00. Рикардо / Эмануэл — Босма / Эррера — 2:0 (21:16, 21:15).

Примечания

Ссылки 
 Официальная книга результатов
 Мужской турнир на сайте FIVB